Ponte di Costantino (Danubio)
Ponte di Costantino (Misia)